Э́берхард Фо́гель (; род. 8 апреля 1943, Альтенхайн) — немецкий футболист. Футболист года ГДР.

Игрок клубов «Карл-Маркс-Штадт», «Карл Цейсс» и национальной сборной ГДР. В 69 играх за сборную забил 24 мяча.

Достижения 
 Чемпион ГДР: 1967
 Обладатель Кубка ГДР: 1972, 1974, 1980
 Финалист Кубка обладателей кубков УЕФА: 1981
 Футболист года ГДР: 1969

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Футболисты года ГДР
Игроки ФК «Кемницер»
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Футбольные тренеры ГДР
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Боруссия II» Мёнхенгладбах
Тренеры ФК «Кёльн II»
Тренеры ФК «Ганновер 96»
Тренеры ФК «Карл Цейсс»
Тренеры ФК «Пёснек»
Тренеры сборной Того по футболу
Тренеры ФК «Магдебург»
Тренеры ФК «Дрезднер»